Hermes Conrad es un personaje de la serie de animación Futurama. Su voz es representada por Phil LaMarr.

Personaje 

Es un burócrata jamaicano con un don especial para archivar. También es un bailarín olímpico de limbo. Hermes gestiona el negocio de reparto Planet express, y sus responsabilidades incluyen pagar las facturas, distribuir las renuncias legales y avisar a los familiares más cercanos. En contraste directo con la mayoría de los estereotipos sobre los jamaicanos, en un adicto al trabajo mojigato, un maniático de hacer todo según los reglamentos y con frecuencia amonesta a la plantilla por no trabajar lo suficiente. Con frecuencia realiza exclamaciones estrambóticas, como «¡Por el manatí de Galilea!», «¡Por las rastas de Bob Marley!» ,«¡Por el león de Sion!», «¡Por la gran vaca de Moscú!», «¡Por el gran gorila de Manila!» o «¡Por la sagrada boa de las dos Samoas!».

Originalmente el personaje se llamaba «Dexter» y no tenía acento jamaicano, pero esto cambió tras grabar los primeros episodios de la serie.

En el sexto capítulo de la sexta temporada —el 94.º de la serie—, llamado «Lethal Inspection», se descubre que Hermes fue la persona responsable de que el robot Bender sea de circulación legal, pese a ser defectuoso por carecer de copia de seguridad.

Citas 
  
 Al doctor Zoidberg: «Dale la paliza a otro, cangrejo flatulento»
 «¡Por las rastas sagradas de Bob Marley!»
 Luego de probar un tanque de desechos tóxicos: «Sabe a postre de higos con un ligero toque de desechos tóxicos»
 «¡Santo Bob Marley del infinito!»
 «¡Por el espíritu de Bob Marley!»
 «Y como dice Bob Marley, “Si tienes que enviar una caja al sol, tienes que hacerlo tú mismo”... ¡Dios bendiga sus rastas sagradas!»

Conrad

cs:Seznam hlavních postav ve Futuramě#Hermes Conrad